Каппельн (нем. Kappeln) — топоним.

 Каппельн — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Каппельн (Лаутереккен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Каппельн (Ольденбург)  — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.